Али́тус, Алиту́с (, уст. ) — город на юге Литвы, в Дзукии, административный центр Алитусского уезда и Алитусского районного самоуправления, в состав которого не входит; образует Алитусское городское самоуправление. Шестой в Литве по числу жителей.

Положение и общая характеристика 
Город расположен на обоих берегах Немана в 105 км от Вильнюса и в 69 км от Каунаса. Промышленный и культурный центр юга Литвы.

Население 
Согласно переписи населения 2021 года в городе проживало 52 727 человек. Состав населения, согласно последней переписи (2021 год): литовцы — 96,55 %, русские — 0,89 %, поляки — 0,77 %, белорусы — 0,19 %, украинцы — 0,16 %, другие — 0,46 %, нет данных — 1,01 %.

Название 
Предполагается, что названием город обязан реке — притоку Неман: ныне река называется Алитупис (), но ранее могла носить название Алитус (). По мнению Яна Отрембского, название Лейта (Лита) в древности носил собственно Неман; отсюда произошли топонимы Олита и Литва.

Герб 
Герб город получил вместе с магдебургскими правами, предоставленными привилегией короля Стефана Батория 15 июня 1581 года. Исторический герб города подтверждён декретом президента Литвы 11 декабря 1995 года.

История 
Впервые упомянут в 1377 году немецким хронистом под названием Aliten. Городские права предоставлены властями Речи Посполитой в 1581 году. Заметный рост города (тогда относившегося к Трокскому воеводству) относится лишь к концу XVIII века, когда он превратился в основной пункт торговли между Литвой и теми частями Белоруссии, которые отошли к Российской империи.

При третьем разделе Речи Посполитой (1795) русско-прусская граница была проведена по Неману прямо посреди Олиты. Правобережная и левобережная части города сохраняли административную самостоятельность вплоть до Январского восстания (1863), причём западная Олита входила в состав Великого герцогства Варшавского, а затем Царства Польского.

При укреплении западных рубежей Российской империи в конце XIX века было принято решение фортифицировать расположенную в стратегически важном месте Олиту (Алитус). С 1890 года Олита считалась крепостью третьего класса. Тем не менее во время Первой мировой войны укреплённый город был без единого выстрела занят немецкими войсками. Русская армия, отступая, взорвала железнодорожный мост.

В первые же дни Великой Отечественной войны 22—23 июня 1941 года в районе Алитуса произошло крупное танковое сражение.
Во время Второй мировой войны в Алитусе расстреляно около 10—20 тысяч евреев (точное число не известно; детальных исследований никогда не было, а в разных источниках упоминаемое число — 60 тысяч.
С июля 1941 года по апрель 1943-го на территории казарм действовал концентрационный лагерь военнопленных «Шталаг-343». С мая 1943 года по июль 1944-го здесь же находился лагерь для перемещённых лиц, главным образом из западных областей России. Часть пленных использовалась на сельскохозяйственных работах в усадьбах литовских крестьян. Судя по архивным данным, в лагере погибло около 2 тысяч советских военнопленных и гражданских лиц. На месте братских могил создан мемориальный комплекс с белым обелиском в центре (ныне на территории Алитусского городского парка).

В июле 1944 года при штурме города и форсировании реки частями 11-й гвардейской армии погибло много солдат и офицеров. После войны в сквере на улице Улону было оборудовано кладбище с захоронениями 2891 советского воина, среди них 6 Героев Советского Союза: гвардии полковник Г. Емельянов, гвардии старший лейтенант В. Калинин, младший сержант Н. Никонов, рядовой А. Тихоненко, старший сержант И. Тонконог, младший сержант Т. Ахмедов.

Предприятия 
Текстильная компания «Alytaus tekstilė», завод по производству холодильников «Snaige», известное предприятие по производству алкогольных напитков «Alita».

Известные уроженцы и жители 
 См. :Категория:Персоналии:Алитус

Примечания 

8. Statistics Lithuania. M3010214 Population at the beginning of the year by administrative territory, place of residence 1996—2013

Литература 
 
 Alytaus istorinė raida: nuo miesto užuomazgos iki nepriklausomybės atgavimo XX a. pabaigoje (sud. Regina Žepkaitė). — Vilnius: Eugrimas, 2004. — 187 p.: iliustr. — ISBN 9955-501-66-9
 Alytaus sportas (sud. Marytė Marcinkevičiūtė). — Vilnius: Homo liber, 2005. — 380 p.: iliustr. — ISBN 9955-449-86-1

Ссылки 
 Официальная страница
 Alytus tourism information center
 Alytaus miesto portalas
 Интерактивная карта крепости Олита

Города Литвы